Дарфо-Боарио-Терме (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 14 571 человек, плотность населения составляет 377 чел./км². Занимает площадь 36 км². Почтовый индекс — 25047. Телефонный код — 0364.

Покровителями коммуны почитаются святые мученики Фаустин и Иовита. Праздник ежегодно празднуется 15 февраля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта